Tit Anni Lusc (ambaixador), militar romà
 Tit Anni Lusc (cònsol 153 aC), cònsol el 153 aC.
 Tit Anni Lusc (cònsol 128 aC), cònsol el 128 aC.